Il Queen's Club Championships 2003 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 101ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 9 al 15 giugno 2003.

Campioni

Singolare 

 Andy Roddick ha battuto in finale  Sébastien Grosjean 6–3, 6–3

Doppio 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny 5–7, 6–4, 7–6 (7–3)

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2003